Вели́кая За́горовка () — село, расположенное на территории Борзнянского района Черниговской области (Украина).

Население составляет 1562 жителя (2006 год). Впервые упоминается в 1575 году.

Село Великая Загоровка находится примерно в 10 км к югу от центра города Борзна. Средняя высота населённого пункта — 128 м над уровнем моря. Село находится в зоне умеренно континентального климата.

Национальный состав представлен преимущественно украинцами, конфессиональный состав — христианами.

Ссылки 
 Великая Загоровка на сайте Верховной Рады Украины
 Великая Загоровка на сайте Борзнянской районной администрации 
 Великая Загоровка на ВГД 

Населённые пункты Борзнянского района